

Prénoms 
Benny Andersson
Benny Andrews (1930 – 2006) peintre américain
Benny B
Benny « B. J. » Anthony
Benny Bailey
Benny Berthet
Benny Benassi
Benny Bass
Benny Blanco
Benny Carter
Benny Chan
Benny Goodman
Benny Green
Benny Leonard
Benny Lévy
Benny Moré
Benny Morris
Benny Nielsen 
Benny Nielsen (nageur) danois
Benny Parsons
 Benny Normal

Personnages de fiction 
Benny Hill
Bernice Summerfield "Benny" dans la série Doctor Who.
Benny the Cab personnage dans Qui veut la peau de Roger Rabbit.
Benny Fazio personnage dans Les Soprano.

Autres 
Benny and Joon film 1993
 Benny, ou Benni, surnom de la ligne de Diekirch à Vianden, ancienne ligne de chemin de fer à voie métrique au Luxembourg

Prénom anglais